La saison 1989-1990 du FC Metz voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif

Dirigeants 

  Carlo Molinari, président

Staff technique 
  Henri Depireux, entraîneur (20 matchs)
  Joël Muller, entraîneur (18 matchs)

Matchs

Division 1

Résultats

Coupe de France

Amical

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Championnat de France de football
 Coupe de France de football 1989-1990

Metz
1989-1990